TBK est l'abréviation de :
tabarnak un sacre (une injure) québécois très populaire issu de la dénaturation du mot "tabernacle".
Tombokro ville de Côte d'Ivoire où se trouve une partie des militaires français pour l'opération Licorne.
Tammerfors Bollklubb une équipe de hockey finlandaise.
 Tro Bro Kemperle le nom choisi par les habitants du pays de Quimperlé pour leur réseau de transport.